Хонино — название населённых пунктов в России:

 Хонино — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Хонино — деревня в Калязинском районе Тверской области.